Buchberggraben steht für folgende Gewässer:

 Buchberggraben (Drauchenbach), linker Zufluss des Drauchenbachs bei Pichla bei Radkersburg, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchberggraben, Name des Unterlaufs des Siecherbachs, eines linken Zulaufs der Isar bei Oberfischbach, Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:

 Buchberg
 Buchgraben